Bernardino Fernández de Velasco puede referirse a: 
Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza (1454 - 1512), I duque de Frías, III conde de Haro, VII condestable de Castilla.
Bernardino Fernández de Velasco y Tovar (1609 - 1652), VI duque de Frías. Hijo de Juan Fernández de Velasco y Tovar y Juana Fernández de Córdoba y Enríquez Aragón. Se casó en 1629 con Isabel María de Guzmán con quien tuvo a Iñigo Melchor y a Francisco Baltasar. Se casó posteriormente con María Sarmiento de Mendoza sin obtener descendencia.
Bernardino Fernández de Velasco (? - 1727), XI duque de Frías. Hijo de José Fernández de Velasco y Ángela de Benavides Ponce de León. Casado con Rosa de Toledo y Portugal sin dejar descendencia.
Bernardino Fernández de Velasco y Pimentel Vigil de Quiñones (1707 - 1771), XIII duque de Frías. Hijo de Agustín Fernández de Velasco y Manuela Pimentel y Zúñiga. Se casó en 1728 con María Josefa Pacheco Téllez-Girón de Toledo y Portugal con quien tuvo una hija llamada María Portería Fernández de Velasco y Pacheco.
Bernardino Fernández de Velasco Enríquez de Guzmán y López Pacheco (1783 - 28 de mayo de 1851), XVI duque de Frías. Hijo de Diego López Pacheco Téllez-Girón y Francisca de Paula de Benavides de Córdoba de la Cueva y Moncada. Se casó varias veces.
Bernardino Fernández de Velasco y Balfe (1 de mayo de 1866 - 1916), XVI duque de Frías. Hijo de José Bernardino Fernández de Velasco y Victoire Balfe. Se casó en 1892 con Mary Cecile Knowles, con quien tuvo una hija llamada María Victoria Fernández de Velasco y Knowles, nacida en Tánger en 1894.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández